Жан-Бернар () — пещера в альпийской области Верхняя Савойя, Франция. Одна из глубочайших пещер мира (−1602 м), вторая по глубине пещера Франции. В период с 1979 по 1998 годы была глубочайшей пещерой планеты.

История исследований 
Первый вход в пещерную систему был открыт в 1959 году двумя спелеологами группы "Вулкан" Жаном Дюпоном (Jean Dupont) и Бернаром Раффи (Bernard Raffy). В 1963 году оба они погибли во время паводка при исследовании протяжённой пещеры Goule de Foussoubie в департаменте Ардеш, а пещера Жан-Бернар получила название в честь своих первооткрывателей.

В 1975 году в результате соединения с другими пещерами глубина системы достигает −1208 м. В 1976 году −1290 м.

В 1979 году Жан-Бернар становится глубочайшей пещерой мира, достигнув отметки −1358 м

В 1981 году глубина пещеры −1455 м. В 1983 году преодолён рубеж в 1.5 км, система становится −1535 м. В 1989 году после соединения с пещерой C-37, вход в которую расположен на высоте 2264 м н.у.м., достигнута отметка −1602 м.

В 1998 году Жан-Бернар теряет первенство в списке глубочайших пещер, уступая расположенной неподалёку пещере Мирольда (−1610 м).

Примечания

Ссылки 
  на сайте спелеогруппы "Вулкан", где можно найти, в частности, план и разрез-развёртку пещеры.

Пещеры Франции